Nederlandse personen met de naam Nijhoff
A.H. Nijhoff (1897-1971), pseudoniem van Antoinetta Hendrika (Nettie) Wind
Agnes Caroline Catharine Nijhoff, politica en bestuurder
Christian Wilhelm Nijhoff (1861-1916), architect
Dolf Nijhoff (1914-1945), verzetsstrijder
Georgette Hagedoorn (1910-1995), echtgenote van Martinus Nijhoff, dichter
Isaac Anne Nijhoff (1795-1863), uitgever
Jacob Nijhoff (1723-1794), uitgever
Jacob Louis Nijhoff (1782-1844), predikant
Loudi Nijhoff (1900-1995), actrice
Martinus Nijhoff (1826-1894), uitgever
Martinus Nijhoff (1894-1953), dichter
Paulus Nijhoff (1756-1832), uitgever
Paulus Nijhoff (1821-1867), uitgever
Peter Nijhoff (1934-2007), natuurbeschermer
Wouter Nijhoff (1866-1947), uitgever
Wouter Nijhoff (1895-1977), uitgever

Prijs
Martinus Nijhoff Vertaalprijs, prijs voor een vertaling van een literair werk uit of naar het Nederlands

Zie ook
Nijhof
Erwin Nyhoff (1972), Nederlands singer-songwriter
Nederlandse of Vlaamse achternaam